Това е списъкът с епизоди на сериала „Истинска кръв“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2008

Сезон 2: 2009

Сезон 3: 2010

Сезон 4: 2011

Сезон 5: 2012

Сезон 6: 2013

Сезон 7: 2014

Миниепизоди 
На 24 април 2010 г. HBO започва излъчването на шест мини-епизода, водещи към третия сезон.

Истинска кръв